

Noms de personnes 
 Saho est l'ancien nom du «  » parisien .
 Akari Saho (née en 1995) est une chanteuse japonaise.
 Saho Harada (née en 1982) est une nageuse synchronisée japonaise.
 Saho est un prénom japonais.

Acronyme 
 SAHO : Société Archéologique et Historique de l'Orléanais, créée en 1848.

Autres 
 Les Saho, des habitants de l'Érythrée et l'Éthiopie.
 Le saho, une langue parlée en Érythrée et en Éthiopie.
 Saho, une commune rurale du Burkina Faso